Päri bezeichnet 
 Päri (Lääne-Nigula), Ort in der Gemeinde Lääne-Nigula, Kreis Lääne, Estland
 Päri (Viljandi), Ort in der Gemeinde Viljandi, Kreis Viljandi, Estland
 Päri (Sprache), eine Luo-Sprache im Sudan